Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1988 – turniej żużlowy, rozegrany po raz 36. w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zwyciężył Polak Wojciech Załuski.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 23 października 1988
 Sędzia: Andrzej Kulesza

Linki zewnętrzne 
 Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1988

1988
1988 w sporcie żużlowym
1988 w polskim sporcie